Blue Hills ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Hills (Connecticut), im Hartford County
 Blue Hills (Kalifornien), im Santa Clara County
 Blue Hills (Massachusetts), im Norfolk County
 Blue Hills (Virginia), Stadtteil von Roanoke
 Blue Hills Farms, Arizona

im NRHP gelisteten Objekte:
 Blue Hills Headquarters in Milton, Massachusetts, ID-Nr. 80000654
 Blue Hills Parkway in Milton und Boston, Massachusetts, ID-Nr. 03000574
 Blue Hills Reservation Parkways in Braintree, Massachusetts, ID-Nr. 03000746

Siehe auch:
 Blue Hills Reservation, State Park im Norfolk County, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Blue Hill